Majagua puede referirse a:
La localidad de Cuba Majagua.
El nombre común de la planta Hibiscus elatus.
El nombre común de la planta '''Heliocarpus appendiculatus.
El nombre del Río Majagua